België:
Romont (België), een gehucht in de Belgische gemeente Modave

Frankrijk:
Romont (Vosges), een gemeente in het departement Vosges

Zwitserland:
Romont (Bern), een gemeente in het kanton Bern
Romont (Fribourg), een gemeente in het kanton Fribourg